En aérodynamique, le décrochage est la perte de portance d’une surface (aile, pale de rotor, voile etc.) due à un angle d'incidence trop important.
En éducation, le décrochage scolaire est l'abandon imprévu ou prématuré des études scolaires.
En radio et en télévision, le décrochage désigne l'instant où le programme national bascule en programme local. Il peut aussi s'agir d'un décrochage pubs.